— название биологических таксонов:

  — синоним рода растений 
  — синоним рода растений 
  — синоним рода растений